Азиатский клубный чемпионат сезона 1992/1993 — двенадцатый розыгрыш трофея для чемпионов стран Азиатской конфедерации. Турнир завершился в январе 1993 года. Победу одержал представитель Ирана — футбольный клуб ПАС из Тегерана.

Результаты

Квалификационный турнир

1 раунд 

|}

2 раунд 

|}

3 раунд 

|}
Остальные результаты матчей квалификационного турнира не сохранились.

Финальный турнир 
Проведение матчей финального раунда планировалось в Малайзии с 19 по 30 января 1993 года. Затем турнир был перенесён в Бахрейн, игры прошли с 12 по 23 января.

Группа А

Группа В

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Ссылки 
 RSSSF.com

1992/93
Футбол в Азии в 1992 году
Футбол в Азии в 1993 году